Sebastopolskij prospekt (Russisch: Севастопольский проспект ) is het geplande noordelijke eindpunt van de Kommoenarka-radius en biedt een overstap op de kleine ringspoorlijn van Moskou. 

metrostation in Moskou